Andrea Suppa – pittore
 Pasquale Suppa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Rosa Suppa – politica e avvocato civilista italiana